Шингу:

 Шингу — река в Южной Америке, правый приток Амазонки.
 Шингу — национальный парк в верхнем течении реки Шингу, на севере штата Мату-Гросу, Бразилия.